Бошняце () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 1629 человек (1524 серба, 87 цыган и другие).

Религия 
 Храм Святой Преподобномученицы Параскевы — центр двух приходов Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии Сербской православной церкви.

Примечания 

Населённые пункты Сербии